Imperial Blaze (, был анонсирован под названием The Next Thing) — четвёртый студийный альбом ямайского дэнсхолл-исполнителя Шон Пола, выпущенный в 2009 году.

Список композиций 
 Chi Ching Ching [intro]
 Lace It
 So Fine
 Now That I’ve Got Your Love
 Birthday Suit
 Press It Up
 Evening Ride
 Hold My Hand
 She Want Me
 Daddy’s Home
 Bruk Out
 Pepperpot
 Wine Baby Wine
 Running Out Of Time
 Don’t Tease Me
 Lately
 She Wanna Be Down
 Straight From My Heart
 Private Party
 I Know U Like It

Чарты 
Альбом

Примечания 

Альбомы Шон Пола
Альбомы 2009 года
Дэнсхолл-альбомы